Байдак — название судна (барка) в бассейне Днепра, доски и фамилия:
 Байдак — речное судно.
 Байдак — барочная доска, толстая, половая доска в 11/2 вершка.

Фамилия 
 Байдак, Андрей Артемьевич — ротмистр 12-го уланского Белгородского полка, участник Белого движения на Юге России.
 Байдак, Дмитрий Тихонович (род. 1966) — русский поэт.
 Байдак, Игорь Николаевич (род. 1965) — украинский журналист, краевед, поэт, фотограф, коллекционер.
 Байдак, Ксаверий Михайлович (1906—1982) — советский военачальник, генерал-майор.
 Байдак, Леонид Иванович (1894—1970) — русский лётчик, участник Белого движения, полковник Королевских ВВС Югославии.

См. также